Unbroken est un terme anglais signifiant « Invincible » et qui peut désigner :

Cinéma 
  (VO: Unbroken), un film américain de 2014 réalisé par Angelina Jolie ;
 , un drame chrétien américain de 2018 réalisé par Harold Cronk, suite du précédent ;
 , un court-métrage américain de 2003 réalisé par Brad Furman.

Musique 
 , troisième album de la chanteuse américaine Demi Lovato sorti en 2011 ;
 , chanson de María Ólafsdóttir au Concours Eurovision de la chanson 2015.

Voir aussi